Caigua peut désigner : 
 Caigua, l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui au Venezuela ; sa capitale est Caigua ;
 caigua, au Pérou, le nom commun du Cyclanthera pedata, une espèce de plantes herbacées grimpantes de la famille des Cucurbitaceae.